E2 puede referirse a:
 E², un álbum del cantante Eros Ramazzotti.
 Caja E2, nombre de una secuencia reguladora que es parte del gen de la insulina.
 Motorola Rokr E2, un teléfono móvil de 2006.
 Línea E2 (EMT Madrid), línea de autobuses de Madrid.
 Grumman E-2 Hawkeye, un avión de Alerta Temprana Aérea de 1962.
 Estradiol, una hormona sexual femenina.